Baralla (Lugo), municipi a la Comarca dos Ancares (Província de Lugo, Galícia)
 Baralla de cartes, joc de cartes utilitzades per a jugar a les cartes 
 Baralla espanyola
 Baralla de galls